Dit artikel beschrijft de prestaties van de Duitse voetbalclub FC Bayern München in het seizoen 1994/95, waarin de club voor het eerst deelnam aan de UEFA Champions League.

Spelerskern

  = Aanvoerder
 Oliver Stegmayer belandde in 1994 in de amateurafdeling van Bayern München.

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Opel
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Bundesliga

Eindstand

De top tien nam in het Europacupseizoen 1995/96 deel in een van de vier UEFA toernooien:
 Kampioen Borussia Dortmund plaatste zich voor de UEFA Champions League 1995/96
 Bekerwinnaar Borussia Mönchengladbach plaatste zich voor de Europacup II 1995/96
 SV Werder Bremen, SC Freiburg, 1. FC Kaiserslautern en Bayern München namen deel aan de UEFA Cup 1995/96
 Vier clubs, Bayer 04 Leverkusen, Karlsruher SC, Eintracht Frankfurt en 1. FC Köln, namen deel aan de UEFA Intertoto Cup 1995, waarbij Karlsruher SC zich wist te kwalificeren voor het UEFA Cup toernooi.
 VfL Bochum, MSV Duisburg en Dynamo Dresden degradeerden naar de 2. Bundesliga
 FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf en Hansa Rostock promoveerden uit de 2. Bundeliga

Afbeeldingen

Externe links
 Officiële site

1994
Duitse voetbalclub 1994/95